Il singolare  dell'Izmir Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gilles Müller non ha difeso il titolo dell'anno precedente.

Andrea Stoppini ha battuto in finale Marsel İlhan 7–6(5), 6–2.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Benedikt Dorsch (primo turno)

 Michail Elgin (primo turno)
 Chris Guccione (secondo turno)
 Karol Beck (primo turno)
 Prakash Amritraj (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Izmir Cup 2009